Jimmy Lydon – attore cinematografico e produttore televisivo statunitense
 John Lydon – cantante britannico
 Joseph Lydon – calciatore e pugile statunitense
 Tyler Lydon – cestista statunitense